APU est un sigle qui peut signifier :
 Administrations publiques, une catégorie regroupant notamment les différents ministères, les collectivités territoriales, la Sécurité sociale en économie ;
 Auxiliary Power Unit, un groupe auxiliaire de puissance ou moteurs auxiliaires de puissance en aéronautique ;
 Audio Processing Unit, une unité de traitement du son en informatique ;
 Accelerated Processing Unit, un système ajoutant des processeurs de calcul spécialisés au CPU ;
 Artois Presses Université, fondée en 1994, afin de publier les travaux de recherche universitaire.

APU est un code qui peut désigner :
 .

Apu peut faire référence à :
 Apu, un personnage mis en scène par Satyajit Ray dans sa trilogie d'Apu ;
 dans les Andes péruviennes, les apus désignent les esprits des montagnes.